Ashton Rome (né le  à , dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||61 ||5 ||10 ||15 ||103 ||13 ||1 ||1 ||2 ||6
|-
|2003-2004 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||72 ||15 ||22 ||37 ||139 ||10 ||6 ||2 ||8 ||18
|-
|2004-2005 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||41 ||10 ||17 ||27 ||84 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005|| Rebels de Red Deer || LHOu ||31 ||9 ||10 ||19 ||39 ||7 ||3 ||1 ||4 ||14 
|-
|2005-2006|| Rebels de Red Deer || LHOu ||14 ||11 ||6 ||17 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2005-2006 ||Blazers de Kamloops || LHOu ||51 ||19 ||28 ||47 ||103 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Sharks de Worcester || LAH ||65 ||8 ||3 ||11 ||63 ||6 ||1 ||0 ||1 ||2
|- 
|2007-2008 || Sharks de Worcester || LAH ||60 ||7 ||8 ||15 ||49 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Sharks de Worcester || LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009|| Marlies de Toronto || LAH ||6 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || RoadRunners de Phoenix || ECHL ||52 ||25 ||19 ||44 ||118 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010|| Steelheads de l'Idaho || ECHL || 39|| 17|| 19|| 36|| 107|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || Marlies de Toronto || LAH ||21 ||3 ||5 ||8 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010||Bears de Hershey || LAH ||10 ||3 ||2 ||5 ||13 ||16 ||2 ||1 ||3 ||6
|-
|2010-2011 || Bears de Hershey || LAH ||63 ||8 ||11 ||19 ||41 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2011-2012 || Pirates de Portland || LAH || 66|| 11|| 9|| 20|| 63|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Road Warriors de Greenville || ECHL || 5|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| DEG Metro Stars || DEL || 33|| 13|| 12|| 25|| 95|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| DEG Metro Stars || DEL || 33 || 14 || 9 || 23 || 74|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Schwenningen Wild Wings || DEL || 45 || 11 || 13 || 24 || 99 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Schwenningen Wild Wings || DEL || 38|| 17 || 15 || 32 || 54 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Iserlohn Roosters || DEL ||9 ||3 ||0 ||3 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Monarchs de Manchester || ECHL ||36 ||12 ||6 ||18 ||59 ||19 ||9 ||3 ||12 ||17
|-
|2017-2018|| Monarchs de Manchester  || ECHL || 11 ||2 || 2 || 4 ||	56 || 6 || 0 || 1 || 1 || 24
|-  
|2017-2018|| Railers de Worcester || ECHL || 30 ||6 ||10 ||16 || 41 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en décembre 1985
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Choix de repêchage des Sharks de San José
Joueur des Roadrunners de Phoenix (ECHL)
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Warriors de Moose Jaw
Joueur des Rebels de Red Deer
Joueur des Blazers de Kamloops
Joueur des Road Warriors de Greenville
Joueur du Düsseldorfer EG
Champion de la Coupe Calder
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Schwenningen Wild Wings
Joueur des Monarchs de Manchester (ECHL)
Joueur des Railers de Worcester